Калимантанский безухий варан () — вид варанообразных ящериц, эндемичный для Борнео. Единственный вид рода безухих варанов (Lanthanotus), а также одноимённого семейства (Lanthanotidae).

Описание 
Встречаются на северо-западе острова Калимантан (Борнео) в штате Саравак (Восточная Малайзия). Длина 40—50 см (хвост составляет примерно половину длины тела, около 20—25 см), ноги укороченные. Живущие в норах ночные животные, питаются в основном дождевыми червями. Живут у берегов водоёмов, могут нырять и плавать. Наружное ушное отверстие отсутствует. Окраска красновато-бурая. До 1961 года было поймано только 10 экземпляров этого редкого вида, даже опрошенные тогда местные жители ничего не знали об их существовании. И только когда была назначена премия за поимку безухих варанов, местные жители из народности даяков отловили несколько живых экземпляров. Некоторые калимантанские безухие вараны были доставлены живыми в зоопарки Европы и Америки. На сегодняшний день известно около 100 особей этого вида (живых или музейных экземпляров). В неволе их кормят червями, частями кальмаров и рыб.

Примечания

Литература 
 Даревский И. С., Орлов Н. Л. Редкие и исчезающие животные. Земноводные и пресмыкающиеся: Справ. пособие. — М.: Высш. шк., 1988. — С. 305—306.
 Eric Pianka: Lanthanotus borneensis. In: Eric Pianka & Dennis King: Varanoid lizards of the world. Indiana University Press, 2004; S. 535—538. ISBN 0-253-34366-6
 Harrisson T., N. S. Haile: Notes on a Living Specimen of the Earless Monitor Lizard, Lanthonotus borneensis. // Journal of the Ohio Herpetological Society, Vol. 3, No. 2; 1961: S. 13-16.
 Maisano, J. A., Bell, C. J., Gauthier, J. A., and T. Rowe. 2002. The osteoderms and palpebral in Lanthanotus borneensis (Squamata: Anguimorpha). // Journal of Herpetology, 36:678-682.
 McDowell, Samuel B. 1967. The extracolumella and tympanic cavity of the «earless» monitor lizard Lanthanotus borneensis. // Copeia, 1967, (1): 154—159
 McDowell, Samuel Booker, Jr. & Bogert, Charles M. 1954. The systematic position of Lanthanotus and the affinities of the anguinomorphan lizards. // Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 105 (1): 1-142.
 Mertens, Robert. 1961. Lanthanotus: an important lizard in evolution Sarawak. // Museum Journal, 10 (17-18, new ser.): 283—285.

Ссылки 
 Reptile Database
 Catalogue of Life
 Animal Diversity Web 
 www.digimorph.org 
 Eine paläontologische Datenbank 

Вараны
Животные, описанные в 1877 году
Пресмыкающиеся Азии
Монотипические роды пресмыкающихся
Эндемики Калимантана